Михаил Сирота:
 Сирота, Михаил Дмитриевич (1956—2008) — депутат Верховной Рады, лидер Трудовой партии Украины.
 Сирота, Михаил Макарович (1933—2001) — российский политический деятель.